Universitätsstraße steht für:

 Universitätsstraße (Bochum)
 Universitätsstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen #Ensemble Universitätsstraße und Liste der Baudenkmäler in Erlangen #Ensemble Bismarckstraße/Lorlebergplatz/Östliche Universitätsstraße
 Universitätsstraße (Leipzig), historischer Straßenzug in Leipzig
 Universitätsstraße (Köln), Teilstück der Inneren Kanalstraße
 Universitätsstraße (Marburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Marburg (Gesamtanlage 1, Südviertel)
 Universitätsstraße (Wien)
 Universitätstrasse (Zürich)

 Neue Universitätsstraße (Mainz)

Siehe auch:
 Odos Panepistimiou (griechisch Οδός Πανεπιστημίου ‚Universitätsstraße‘)